Анар Гасанов:
 Гасанов, Анар Видади оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист.
 Гасанов, Анар Джаваншир оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист.